Dans la mythologie celtique irlandaise, Crúachan (Cruachu, Cruachain, Ráth Cruachain) est la capitale du royaume de Connacht, siège de la cour de la reine Medb et de son époux, le roi Ailill Mac Máta, dans le Cycle d'Ulster. C’est le point de départ de la « razzia des vaches de Cooley » (la Táin Bó Cúailnge) et le lieu de ralliement de tous les guerriers d’Irlande qui vont attaquer à l’Ulster.

Le site mythique est assimilé au site archéologique de Rathcroghan, près de Tulsk dans le Comté de Roscommon.

Source primaire 

 La Rafle des vaches de Cooley, récit celtique irlandais traduit de l'irlandais, présenté et annoté par Alain Deniel, L’Harmattan, Paris, 1997,

Bibliographie 

Mythologie celtique irlandaise
Lieu mythologique
Histoire de l'Irlande médiévale

de:Cruachain